The Return of Peter Grimm (1926), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
The Return of Peter Grimm (1935), een Amerikaanse dramafilm onder regie van George Nicholls jr.